Wyniki Grand Prix Włoch, pierwszej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2007.

To czwarte zawody o Wielką Nagrodę Włoch.

Lista startowa 
Stawkę piętnastu stałych uczestników uzupełni jeden zawodnik z dziką kartą (Mattia Carpanese) oraz dwóch tzw. rezerwy toru (Daniele Tessari i Christian Miotello). Nazwiska żużlowców oraz losowanie numerów startowych odbyło się 12 kwietnia 2007. W nawiasach numery stałe:

 (6) Hans Niklas Andersen (Dania)
 (9) Jarosław Hampel (Polska)
 (8) Tomasz Gollob (Polska)
 (14) Rune Holta (Polska)
 (12) Bjarne Pedersen (Dania)
 (1) Jason Crump (Australia)
 (7) Matej Žagar (Słowenia)
 (4) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (16) Mattia Carpanese (Włochy)
 (2) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (15) Chris Harris (Wielka Brytania)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (3) Nicki Pedersen (Dania)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (11) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (13) Wiesław Jaguś (Polska)
 (17) Daniele Tessari (Włochy)
 (18) Christian Miotello (Włochy)

Wyniki 
W żółtym plastronie wystartował Jason Crump - obrońca tytułu mistrzowskiego.

Bieg po biegu 
 Hampel, Andersen, Gollob, Holta (u/w)
 Crump, Jonsson, Zagar, Tessari, B.Pedersen (t)
 Hancock, Harris, Lindbaeck, Carpanese
 N.Pedersen, Adams, Nicholls, Jaguś
 N.Pedersen, Carpanese, Andersen, B.Pedersen
 Hancock, Adams, Crump, Hampel
 Gollob, Harris, Nicholls, Zagar
 Jaguś, Jonsson, Lindbaeck, Holta
 Jaguś, Crump, Andersen, Harris
 B.Pedersen, Nicholls, Hampel, Lindbaeck
 Gollob, Jonsson, Adams, Miotello, Carpanese (w/2min)
 N.Pedersen, Hancock, Zagar, Holta (u/w)
 Adams, Andersen, Lindbaeck, Zagar
 N.Pedersen, Hampel, Harris, Jonsson
 Jaguś, Hancock, B.Pedersen, Gollob
 Crump, Holta, Nicholls (u/w), Carpanese (u/w)
 Andersen, Hancock, Jonsson, Nicholls
 Zagar, Hampel, Jaguś, Carpanese
 N.Pedersen, Gollob, Crump, Lindbaeck
 Adams, Harris, B.Pedersen, Holta
 Półfinały:
 N.Pedersen, Jaguś, Gollob, Andersen
 Hancock, Crump, Adams, Hampel
 Finał:
 N.Pedersen, Hancock, Jaguś, Crump

Opis 

Czwarte zawody o Wielką Nagrodę Włoch wygrał Duńczyk Nicki Pedersen, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w Lonigo. Wyprzedził on Amerykanina Grega Hancocka i debiutującego w gronie stałych uczestników Polaka Wiesława Jagusia. Na podium nie znalazło się miejsce dla ubiegłorocznego tryumfatora Grand Prix Włoch - obrońcy tytułu - Australijczyka Jasona Crumpa.

W półfinałach wystąpiło jeszcze dwóch Polaków: Tomasz Gollob był 6., a Jarosław Hampel 8. Ponadto 15. miejsce zajął Rune Holta (Norweg startujący pod polską flagą).

Do kontrowersyjnej sytuacji doszło w biegu 5. Jadący na trzeciej pozycji Hans Andersen najechał od tyłu na Bjarne Pedersena. Do upadku nie doszło, jednak motocykl Pedersena zdefektował, a Andersen ratował się przed upadkiem. Zamieszanie wykorzystał jadący na ostatniej pozycji reprezentant gospodarzy Matia Carpanese, który zdobył w tym biegu dwa punkty i były to jedynie punkty jakie zdobył tego wieczora. Sędzia nie przerwał biegu, pomimo protestu B. Pedersena i domaganie się powtórki startu.

W 11. biegu kibice mieli okazji oglądać niecodzienną sytuację. Na linii startu zapalił się motocykl Carpanese. Nieduży ogień, szybko został ugaszony przez obsługę techniczną, lecz sam Carpanese został wykluczony z biegu za przekroczenie limitu dwóch minut. Tym samym na starcie zastąpił go Christian Miotello dla którego był to debiut w zawodach Grand Prix.

Inna warta odnotowania sytuacja wydarzyła się w biegu 16. (ponownie przy udziale Włocha Carpanese). W pierwszym łuku wspomniany Carpanese upadł i jednocześnie jego motocykl zgasł (podczas upadku wypadła połączona z ręką żużlowca "zawleczka", która natychmiastowo wyłącza silnik). Na wyjściu z pierwszego łuku Brytyjczyk Scott Nicholls groźnie wypadł w dmuchaną bandę. Jako że motocykl Włocha nie był w stanie kontynuować jazdy, sędzia uznał iż zakończył on ten bieg (do programu wpis jako "upadek"). Nicholls jako sprawca przerwania biegu, został wykluczony z powtórki, w której uczestniczyło tylko dwóch zawodników (Jason Crump i Rune Holta). Dla Norwega z polskim paszportem były to jedyne dwa punkty (za drugie miejsce) wywalczone podczas Grand Prix Włoch. Warte odnotowania jest fakt, iż Holta podczas zawodów przyjeżdżał jako ostatni we wszystkich swoich biegach.

W roli sędziego Grand Prix zadebiutował Niemiec Frank Ziegler.

Klasyfikacja przejściowa 
Klasyfikacja po Grand Prix Włoch w Lonigo.

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2007

Włochy
2007
2007 we Włoszech